Ронан Вайберт (; ) — английский актёр кино и телевидения.

Биография 
Родился 23 февраля 1964 года в Кембридже, Англия, в семье художников Диллис (в девичестве Джексон) и Дэвида Вайбертов. В подростковом возрасте жил в городе Пенарт в Уэльсе; в 18 лет поступил в Королевскую академию драматического искусства в Лондоне, которую окончил в 1985 году.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Актёры телевидения Великобритании
Киноактёры Великобритании
Актёры Великобритании
Актёры XXI века